La rue du Trésor peut faire référence à :

 la rue du Trésor à Paris ;
 la rue du Trésor à Reims ;
 la rue du Trésor à Québec ;